

Geografia
Jago – fiume del borough di North Slope (Alaska, Stati Uniti d'America)

Onomastica
Jago – variante del nome proprio di persona Iago

Persone
Nome
Jago – leggendario sovrano della Britannia
Jago – scultore
Cognome
Eerik Jago – pallavolista estone
Richard Jago – poeta inglese

Pagine correlate
Yago
Iago (disambigua)